Die ITA Men’s All-American Championships 2015 waren ein Turnier im College Tennis. Gespielt wurde vom 5. bis zum 12. Oktober auf dem Capus der University of Tulsa in Tulsa, Oklahoma. Den Titel im Doppel sicherten sich Thai-Son Kwiatkowski und Mac Styslinger von der University of Virginia.

Hauptrunde

Setzliste

Turnierplan

Weblinks 
 Turnierplan (englisch, pdf)

2015
College-Tennis-Saison 2015/16
Tennisturnier 2015